Берна́ра Рахи́мовна Кари́ева (; род. 1936, Ташкент, Узбекская ССР) — советская, узбекская балерина, балетмейстер, хореограф, педагог, общественный деятель. Народная артистка СССР (1973). Народная артистка Кыргызской Республики (1996). Лауреат Государственной премии СССР (1982).

Биография 
Бернара Кариева родилась 28 января 1936 года (по другим источникам — 27 января 1937) в Ташкенте (Узбекистан).

В 1952 году окончила Узбекское хореографическое училище (ныне Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии) (педагоги Н. А. Довгелли, Л. А. Засс), в 1955 — Московское хореографическое училище (класс М. А. Кожуховой), в 1980 — Ташкентский государственный институт культуры (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана).

С 1955 года — балерина Государственного театра оперы и балета им. А. Навои (ныне Большой театр имени Алишера Навои) в Ташкенте. Была прима-балериной, исполняла главные партии. С 1994 по 2002 год — художественный руководитель и директор театра.

Гастролировала по городам СССР и за рубежом (Куба, Бразилия, Франция, Англия, Италия, Сирия, Ямайка, Индия, Аргентина и др.).

С 2002 года — советник министра культуры Узбекистана по вопросам театра.

Занималась преподавательской деятельностью (с 1985 года — профессор хореографии).

С 2004 года — руководитель первой частной школы танца «Стиль и танец от Бернары Кариевой» в Ташкенте.

С 1979 по 1983 год — создатель и руководитель сообщества «Молодой балет Узбекистана».

С 1985 по 1998 год — председатель Союза театральных деятелей Узбекистана. С 1991 года — председатель координационного совета по вопросам театров Юго-Восточной Азии. По её инициативе в 1993 году в Ташкенте был успешно проведён первый международный фестиваль «Театр: Восток-Запад».

Член КПСС с 1967 года. Народный депутат СССР от Союза театральных деятелей СССР (1989—1991) (член комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия).

Балерине посвящены фильмы «Танцует Бернара Кариева» и «Балерина».

Семья 
 Дочери: одна — музыкант, вторая — врач.

Награды и звания 
 Серебряная медаль на Московском конкурсе балета (1957)
 Народная артистка Узбекской ССР (1964)
 Народная артистка СССР (1973)
 Народная артистка Кыргызской Республики (22 мая 1996) — за большой вклад в развитие балетного искусства и дружбу кыргызского и узбекского народов
 Государственная премия СССР (1982) — за исполнение заглавной партии в балетном спектакле «Анна Каренина» Р. К. Щедрина и партий в балетных спектаклях «Незнакомка», «Отравленная жизнь», «Элегия»
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1970) — за исполнение партии Сохани в балетном спектакле «Амулет любви» М.А. Ашрафи
 Орден Трудового Красного Знамени (1986)
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 Орден «Фидокорона хизматлари учун» (Узбекистан, 8 марта 2020) — в целях повышения роли и статуса женщин нашей страны в государственной и общественной жизни, оказания им почёта и достойного внимания, за большие заслуги в усилении экономического потенциала и международного авторитета республики, обеспечении роста благосостояния населения, укреплении духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитании молодого поколения здоровым и гармонично развитым, в духе любви и преданности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, инициативность, активный и плодотворный труд на пути строительства нового Узбекистана
 Орден «Дустлик» (Узбекистан, 1996)
 Медаль «Шухрат» (Узбекистан, 25 августа 1994) — за долголетний добросовестный труд, большие заслуги в развитии экономики, науки и культуры, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и преданности идеям национальной независимости республики
 Медаль «За трудовое отличие» (6 декабря 1951) — за выдающиеся заслуги в развитии узбекской советской литературы и искусства и в связи с декадой узбекской литературы и искусства в Москве
 Медали
 Почётная грамота Республики Узбекистан (27 марта 1992)

Балетные партии 
 
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Одетта-Одиллия
 «Жизель» А. Адана — Жизель
 «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса — Китри
 «Франческа да Римини» на музыку П. И. Чайковского — Франческа
 «Спартак» А. И. Хачатуряна — Фригия
 «Золушка» С. С. Прокофьева — Золушка
 «Тропою грома» К. А. Караева — Сари
 «Медный всадник» Р. М. Глиэра — Параша
 «Барышня и хулиган» на музыку Д. Д. Шостаковича — Барышня
 «Маскарад» Л. А. Лапутина — Нина
 «Золотой ключик» Б. И. Зейдмана — Мальвина
 «Человек, который смеётся» Б. И. Зейдмана — Дэя
 «Дон Жуан» Л. В. Фейгина — Донна Анна
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Мария
 «Анна Каренина» Р. К. Щедрина — Анна Каренина
 «Семург» Б. В. Бровцына — Семург
 «Сухайль и Мехри» М. Б. Левиева — Мехри
 «Амулет любви» М. А. Ашрафи — Сохани
 «Любовь и меч» М. А. Ашрафи — Заррина
 «Тановар» А. Ф. Козловского — Нурхон
 «В долине легенд» У. Р. Мусаев — Наргиз
 «Шопениана» Ф. Шопена

Примечания

Ссылки 

Женщины-хореографы
Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои
Выпускники Московского хореографического училища
Выпускники Ташкентского хореографического училища
Выпускники вузов Ташкента
Ученицы Марии Кожуховой
Народные артисты Киргизии
Члены КПСС
Общественные деятели Узбекистана
Общественные деятели СССР
Народные депутаты СССР от творческих союзов